Brussyliw (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Schytomyr und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Brussyliw mit etwa 4900 Einwohnern (2018).

Die Ortschaft wurde 1543 gegründet und erhielt 1979 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Geographie 
Brussyliw liegt am Sdwysch (), einem 145 Kilometer langen Nebenfluss des Teteriw 75 km östlich vom Oblastzentrum Schytomyr und 86 km westlich von Kiew. Durch die Ortschaft verlaufen die Territorialstraßen T-06-11 und T-10-28.

Verwaltungsgliederung 
Am 28. Juli 2016 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Brussyliw (/Brussyliwska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die 31 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer sowie die Ansiedlung Skotschyschtsche, bis dahin bildete sie die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Brussyliw (Брусилівська селищна рада/Brussyliwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Brussyliw.

Am 12. Juni 2020 kamen noch die 4 Dörfer Jossypiwka, Kostiwzi Stawyschtscheund Wyssoke zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Schytomyr.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Brussyliw Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
1882 kam der ukrainische Linguist, Ethnograph, Historiker, Universitätsrektor sowie ukrainisch-orthodoxer Metropolit und Primas Iwan Ohijenko und 1885 der russisch-jiddische Schriftsteller und Publizist David Ignatoff im Ort zur Welt.

Weblinks 

 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)
 inoffizielle Webseite der Ortschaft

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Gegründet 1543
Rajon Schytomyr